A Kody kalandjai (eredeti cím: Kody Kapow) 2017-től sugárzott amerikai televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelynek alkotója Alexander Bar. Az animációs játékfilmsorozat rendezői Sam Chou és Ken Cunningham. A tévéfilmsorozat a Jam Filled Toronto és a Zodiak Kids Studio gyártásában készült. Műfaja kalandfilmsorozat. Amerikában 2017. július 15-étől, Magyarországon 2018. június 15-étől az M2 sugározza.

Ismertető

Szereplők

Epizódok

Jegyzetek

További információk 

 
 

2017-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok